Svetli Put (Vorónej), localitat de la província de Vorónej, a Rússia
 Svetli Put (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia